Anne Marie comtesse Komorowska, née le 24 september 1946 à  Białogard, Pologne, est la mère de la reine Mathilde de Belgique, née d'Udekem d'Acoz. Elle est issue d'une famille aristocratique polonaise ayant fui le régime communiste. La comtesse Anne Komorowska était mariée à Patrick d'Udekem d'Acoz.

Origines 
Elle est la fille du comte Leon Michał Komorowski et de la princesse Zofia Sapieha. La princesse Zofia est issue de la famille princière Sapieha, dont est également issu le cardinal et archevêque de Cracovie Adam Sapieha.  

Son père Leon Michel Komorowski grandit au château de Strzepowo, qui faisait partie de la Prusse, puis de l'Allemagne jusqu'en 1945. Les Komorowski ont pu quitter la Pologne communiste en 1957 et après un passage en Afrique, se sont établis en Belgique.  

Elle épouse Patrick d'Udekem d'Acoz avec qui elle a eu cinq enfants, parmi lesquels Mathilde d'Udekem d'Acoz, l'épouse du roi Philippe de Belgique. Après leur mariage, ils s'installent au château de Losange à Villers-la-Bonne-Eau en Wallonie. Son mari est décédé en .

Famille 
La famille d'Anna Komorowska, les Komorowski, utilisent les armoiries du Clan Korczak.

Comte Léon Michał Komorowski (1907-1992) x Princesse Zofia Sapieha-Kodenska (1919-1997) :

 Comtesse Gabriella (1943) ;
 Comtesse Roza (1945) x  Écuyer Jean-Michel Maus de Rolley (1943) ;
 Comtesse Anne-Marie (1946) x Écuyer (puis [en 1999] Comte) Patrick d'Udekem d'Acoz (1936-2008) ;
 Comte Michel (1953) x  Dominique Willems (1956) ;
 Countess Krystyna (1955) x Alain de Brabant (1949)  ;
 Comtesse Maria (1958) x Gérard Braun (1954).

Ascendance 
La mère de la comtesse Anna Komorowska, la princesse Zofia Sapieha, appartient à la famille Sapieha, une des plus illustres familles de la noblesse polonaise.

Article connexe 
 Famille de Brabant

Notes et références 

Naissance en 1946
Famille royale belge
Naissance en Pologne